Vesa Viitakoski, finski hokejist * 13. februar 1971, Lappeenranta, Finska.

Viitakoski je večji del kariere igral v finski ligi za klube SaiPa Lappeenranta, Tappara Tampere, Ilves Tampere in Kärpät Oulu, skupno je v prvi finski ligi odigral 803 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 296 golov in 243 podaj. V sezoni 1989/90 je bil izbran za najboljšega novinca v finski ligi, v sezoni 2001/02 pa je bil najboljši strelec finske lige ter dobil tudi nagrado za fair play. Leta 1990 je bil kot 32. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, za katerega je igral med sezonama 1993/94 in 1995/96, skupno na triindvajsetih tekmah, na katerih je dosegel dva gola in štiri podaje. Po vrnitvi v Evropo je igral krajši čas tudi v švedski ligi za kluba HV 71 in Brynäs IF.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je odigral triindvajset tekem, dosegel po štiri gole in podaje ter osvojil srebrno medaljo na svojem prvem prvenstvu leta 1992.

Pregled kariere

|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska ml. liga
| 86/87
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska ml. liga
| 87/88
|
| 20
| 21
| 11
| 32
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 88/89
|
| 11
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska ml. liga
| 88/89
|
| 23
| 22
| 32
| 54
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 8
| 7
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 24
| 10
| 34
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska ml. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 9
| 8
| 17
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 6
| 1
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 41
| 17
| 23
| 40
| +4
| 14
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| +2
| 4
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 6
| 5
| 11
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 19
| 19
| 38
| -6
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska 2. liga
| 91/92
|
| 4
| 3
| 1
| 4
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 27
| 27
| 54
| +14
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 93/94
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 93/94
|
| 67
| 28
| 39
| 67
|
| 24
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 94/95
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 94/95
|
| 56
| 17
| 26
| 43
|
| 8
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 95/96
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 95/96
|
| 48
| 18
| 29
| 47
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 95/96
|
| 10
| 7
| 6
| 13
|
| 4
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 17
| 12
| 29
|
| 24
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 47
| 11
| 19
| 30
| +3
| 12
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| -1
| 4
|-
| Ilves Tampere
| Kontinentalni pokal
| 97/98
|
| 3
| 6
| 0
| 6
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +1
| 0
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 17
| 5
| 22
| +6
| 18
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +2
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 99/00
|
| 53
| 20
| 20
| 40
| +2
| 28
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 00/01
|
| 55
| 27
| 20
| 47
| +8
| 10
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| 0
| 6
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 01/02
|
| 56
| 34
| 26
| 60
| +10
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 02/03
|
| 53
| 18
| 12
| 30
| -9
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 03/04
|
| 56
| 21
| 15
| 36
| +11
| 14
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +2
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 47
| 12
| 10
| 22
| -11
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| +4
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 13
| 1
| 2
| 3
| 0
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 05/06
|
| 29
| 6
| 4
| 10
| -2
| 16
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 06/07
|
| 56
| 17
| 12
| 29
| +1
| 38
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -3
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 07/08
|
| 55
| 14
| 12
| 26
| -2
| 26
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| +1
| 4
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 08/09
|
| 50
| 11
| 9
| 20
| -4
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 08/09
|
| 50
| 11
| 9
| 20
| -4
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Liga prvakov
| 08/09
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 09/10
|
| 52
| 9
| 10
| 19
| 
| 22
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1271
| bgcolor="#7FFF00" | 489
| bgcolor="#7FFF00" | 444
| bgcolor="#7FFF00" | 933
| bgcolor="#7FFF00" | +26
| bgcolor="#7FFF00" | 609
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Zunanje povezave

 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti HV 71
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Kärpät Oulu